Халфин — еврейская фамилия (от древнееврейского ха́лфен — меняла). 

 Халфин, Диана (в замужестве фон Фюрстенберг, род. 1946) — модельер.
 Халфин, Леонид Александрович (1932—1998) — советский физик и математик, доктор физико-математических наук.
 Халфин, Леонтий Леонтьевич (1902—1977) — советский учёный, доктор геолого-минералогических наук.
 Халфин, Назип Латылович (1886—1938) — исламист, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Халфин, Нафтула Аронович (1921—1987) — советский историк, писатель, доктор исторических наук.
 Халфин, Элиэзер (1948—1972) — израильский спортсмен, погибший в результате теракта на мюнхенской Олимпиаде.

Халфина 
 Халфина, Мария Леонтьевна (1908—1988) — советская писательница.
 Халфина, Раиса Осиповна (1910—1998) — советский юрист и правовед.

См. также
 Хальфин